Кашая:

  — в джайнизме обозначение страстей.
 Кашая (кэса) — одежда буддийских монахов и индуистских санньяси.
 Кашая (язык) — индейский язык народа помо (Калифорния, США).

См. также 
 Касая

Санскритские слова